Le Vigan se poate referi la:

 Le Vigan, Gard
 Le Vigan, Lot